Фольгоре () - італійське власне ім'я

Персоналії 
 Фольгоре да Сан Джиміньяно () - псевдонім середньовічного поета Джакомо ді Мікеле () (1270 – 1332)
 Лучано Фольгоре () - псевдонім італійського поета Омеро Веккі () (1888-1966)

Спорт 
 Фольгоре Ночера () - баскетбольна команда з міста Ночера-Інферіоре
 Фольгоре Каратезе () - футбольна команда з міста Карате-Бріанца. Виступає в Серії D.

Військова справа

Кораблі 
 Фольгоре - торпедний крейсер однойменного типу. На службі протягом 1887- 1900 років
 Фольгоре - есмінець однойменного типу. Збудований у 1932 році. Потоплений 2 грудня 1942 року.
 Фольгоре - канонерський човен однойменного типу. На службі протягом 1955-1976 років

Авіація 
 Macchi C.202 Folgore - італійський винищувач часів Другої світової війни

Артилерія 
 Breda Folgore - безвідкатна 80-мм гармата

Військові підрозділи 
 185-а парашутна дивізія «Фольгоре» () - парашутна дивізія Королівської італійської армії часів Другої світової війни
 1-й полк «Відважних парашутистів» «Фольгоре» () - парашутний полк Італійської соціальної республіки
 Механізована дивізія «Фольгоре» - механізована дивізія Сухопутних військ Італії
 185-й парашутний розвідувальний полк «Фольгоре» () Командування сил спеціальних операцій